В данном списке представлены фильмы американского актёра эпохи немого кино Роско Арбакла (1887—1933).

Фильмографии режиссёров
Фильмографии актёров
Фильмографии США